Mechthildis Rakousko-Těšínská (Mechthildis Maria Christina; 2. ledna 1891, Pula – 2. června 1966, Rio de Janeiro) byla členka těšínské větve Habsbursko-lotrinské dynastie, arcivévodkyně rakouská a kněžna Czartoryska.

Rodina 
Byla dcerou arcivévody Karla Štěpána Rakousko-Těšínského a arcivévodkyně Marie Terezy Habsbursko-Lotrinské. Oba rodiče byli blízce spojeni s císařem Františkem Josefem I. Oba rodiče byli ve velké blízkosti s císařem Františkem Josefem I. Její otec byl bratrem královny Marie Kristýny Rakouské a její matka byla vnučkou císaře Leopolda II.

Manželství a děti 
Dne 11. ledna 1913 se na zámku Żywiec vdala za prince Olgierda Czartoryského syna knížete Aleksandera Zdzisława Tytuse Czartoryského a Marie Prawdzic-Zaleské. Spolu měli 4 děti:
 Constantine Czartoryski (1913–1989), sňatek s hraběnkou Karolinou Plater Zyberk
 Cecylia Czartoryska (1915–2011), sňatek s hrabětem Jerzym Rostworowskim
 Izabella Czartoryska (1917–2015), sňatek s hrabětem Raphaelem Bninskim
 Alexander Czartoryski (1919–2007)

V době vypuknutí 2. světové války utekla se svou rodinou do Brazílie a zpočátku zůstala s brazilsku císařskou rodinnou v Petrópolisu. Zemřela 2. června 1966 v Rio de Janeiro.

Tituly a oslovení 
 2. ledna 1891 - 11. ledna 1913: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Mechthildis Rakouská, princezna rakouská, uherská a česká
 11. ledna 1913 - 2. června 1966: Její císařská a královská Výsost kněžna Czartoryska

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Rakouské princezny
Habsbursko-lotrinská dynastie
Narození 2. ledna
Narození v roce 1891
Úmrtí 2. června
Úmrtí v roce 1966
Narození v Pule
Úmrtí v Riu de Janeiru
Úmrtí 2. července